Senk ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Senk (1960–1966), Kind, Todesopfer an der Berliner Mauer
 Carl Ludwig Senk (1795–1846), deutscher Theaterschauspieler
 Dieter Senk (* 1957), deutscher Eisenhütteningenieur und Hochschullehrer
 Herbert Senk (1900–1965), deutscher Kunsthistoriker und Dramatiker
 Karoline Antonie Senk (1791–1840), deutsche Theaterschauspielerin
 Sandra Senk (* 1983), deutsche Handballspielerin und -schiedsrichterin
 Walter Senk (1927–2005), deutscher Journalist